K16 oder K 16 steht für:

 K16, Teilabschnitt einer Straße in Dortmund, siehe OWIIIa
 Junkers K 16, deutsches Reiseflugzeug

Abkürzung